HMS Royal Oak () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Royal Oak (1664) — 100-гарматний лінійний корабель 1-го рангу. Спалений голландцями в 1667 році під час рейду на Медвей. На службі з 1664 до 1667 року.
 HMS Royal Oak (1674) — 74-гарматний лінійний корабель 3-го рангу. У 1690 році перебудований на 70-гарматний корабель. Відзначився у битвах при Малазі в 1704 році, біля мису Лізард в 1707 році та мису Пассаро в 1718 році. На службі з 1674 до 1763 року.
 HMS Royal Oak (1769) — 74-гарматний лінійний корабель 3-го рангу. У 1690 році перебудований на 70-гарматний корабель. Брав участь у Чесапікській битві в 1781 році. В 1796 році перекваліфікований на корабель-в'язницю. На службі з 1769 до 1815 року.
 HMS Royal Oak (1798) — 74-гарматний лінійний корабель 3-го рангу, що на стадії будівництва був перейменований на HMS «Рінаун».
 HMS Royal Oak (1809) — 74-гарматний лінійний корабель 3-го рангу типу «Фейм». Брав участь в англо-американській війні 1812—1815 років. На службі з 1809 до 1850 року.
 HMS Royal Oak (1862) — панцерний фрегат типу «Принц Консорт». На службі з 1863 до 1871 року. Розібраний у 1885 році.
 HMS Royal Oak (1892) — додредноут типу «Роял Соверін». На службі з 1894 по 1911 роки. Проданий на металобрухт у 1914 році.
 HMS Royal Oak (08) — лінійний корабель типу «Рівендж» Королівського військово-морського флоту Великої Британії за часів Першої та Другої світових війн. Потоплений німецьким підводним човном U-47 в бухті Скапа-Флоу 14 жовтня 1939. На службі з 1916 по 1939 роки.

Див. також 
 HMS Ark Royal
 HMS Invincible
 HMS Repulse
 HMS Royal Sovereign
 HMS Rodney

Кораблі ВМС Великої Британії